Horsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Horsön, ö, Nyland, Raseborg,

Sverige 

 Horsö-Värsnäs, naturreservat, Kalmar kommun,

Åland 

 Horsö (Brändö, Åland),